Rheintor bezeichnet

 das Rheintor in Andernach, Deutschland 
 das Rheintorin Basel, Schweiz 
 das Rheintor in Breisach am Rhein, Deutschland
 das Rheintor in Linz am Rhein, Deutschland 
 das Rheintor (Mannheim) in Mannheim, Deutschland
 das Rheintor in Darmstadt, Deutschland und der nach ihm benannte Statistische Bezirk Rheintor/Grafenstraße